Погребной — украинская фамилия. Известные носители:
 
 Погребной, Анатолий Григорьевич (1942—2007) — советский литературовед, писатель, критик и публицист, политический, культурный и общественный деятель.
 Погребной, Виктор Николаевич (1948—2022) — советский и российский тренер высшей категории по лёгкой атлетике.
 Погребной, Даниил Кононович (1896—1965) — Герой Советского Союза.
 Погребной, Римидалв Иванович (1925—2001) — советский и российский архитектор, автор многих проектов и оформления станций Московского метро.
 Погребной, Юрий Леонидович (род. 1978) — российский хоккеист с мячом.

В наименовании животных 
 Погребной новозеландский паук

Топонимы 
 Погребной — хутор в Мальчевско-Полненском районе Донецкого округа Северо-Кавказского края.
 Погребной — хутор в Полтавском районе Полтавского округа.

См. также 
 Погребное